To Venus and Back — пятый студийный альбом американской певицы Тори Эймос, выпущенный в 1999 году. Является двойным альбомом, включающим студийный и концертный альбомы. Первый диск, названный Venus: Orbiting, включает в себя одиннадцать новых экспериментальных песен Эймос в жанре электроники. С него выпущено четыре сингла: «Bliss», «1000 Oceans», «Glory of the 80s» и «Concertina». Второй диск, Venus Live: Still Orbiting, является концертной записью, сделанной во время тура Plugged '98. Это первая официально выпущенная «живая» пластинка в карьере Эймос.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 

Концертные альбомы 1999 года
Альбомы Тори Эймос
Трип-хоп-альбомы США
Альбомы Atlantic Records
Концертные альбомы Atlantic Records
Двойные альбомы